Zöllner – cratere lunare
Johann Karl Friedrich Zöllner – astrofisico tedesco
Heinrich Zöllner – compositore tedesco 1854-1941
Carl Friedrich Zöllner – compositore tedesco 1800-1860